
„Varzar” se poate referi la:
 Serghei Varzar - fizician rus, originar din Basarabia (s. Mereni)
 Vasile Varzar (n. 1851-1940) - economist și statistician rus de origine română din Basarabia

Nume de persoane 
 Stan Vărzarul - boier moldovean, întemeietorul mânăstirii Vărzărești
 Cristina Vărzaru

Varzari 
 Ion Emanoil Varzari (1861-1932) - medic și om de știință rus și român
 Ivan Varzari (n. 1937) - politolog moldovean
 Nicolae Varzari - președinte de colhoz din RSSM

Denumiri derivate (din Basarabia și România) 
 :
 Vărzărești, Nisporeni
 Vărzăreștii Noi, Călărași
 Vărzărești, mănăstire din Basarabia
 :
 Vărzăroaia, Argeș
 Vărzaru, Argeș
 :
 Vărzari (, ), Bihor
 Vărzarii de Sus (), Bihor
 Vărzarii de Jos, sat în județul Bihor
 Râul Vărzari, județul Bihor, afluent al râului Crișul Nou
 :
 Vărzilkovți, Veliko Tărnovo
 Vărzulița, Veliko Tărnovo

Vezi și 
 Mănăstirea Vărzărești (dezambiguizare)

Nume de familie:
 Vărzărescu — caută „Vărzărescu”

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale